НФЛ в сезоне 1991 — стал 72-м регулярным сезоном Национальной футбольной лиги.

Плей-офф

Американская футбольная конференция 
 Плей-офф Wild-Card:
 Канзас-Сити Чифс 10, Лос-Анджелес Рэйдерс 6
 Хьюстон Тексанс 17, Нью-Йорк Джетс 10
 Плей-офф дивизионов:
 Денвер Бронкос 26, Хьюстон Тексанс 24
 Баффало Биллс 37, Канзас-Сити Чифс 14
 Финал конференции: Баффало Биллс 10, Денвер Бронкос 7

Национальная футбольная конференция 
 Плей-офф Wild-Card:
 Атланта Фалконс 27, Нью-Орлеан Сэйнтс 20
 Даллас Ковбойз 17, Чикаго Бэарз 13
 Плей-офф дивизионов:
 Вашингтон Рэдскинз 24, Атланта Фалконс 7
 Детройт Лайонс 38, Даллас Ковбойз 6
 Финал конференции: Вашингтон Рэдскинз 41, Детройт Лайонс 10

Супербоул XXVI 
Вашингтон Рэдскинз (НФК) 37, Баффало Биллс (АФК) 24

Регулярный сезон 
 В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

1 Команды была посеяна под первым номером в конференции
2 Команда попала в плей-офф Wild-Card

Ссылки 
 1991 NFL Standings & Team Stats | Pro-Football-Reference.com
 NFL History 1991—2000

Сезоны НФЛ